Давиденков — русская фамилия. Известные носители:

 Давиденков, Алексей Иванович (1853—1932) — русский педагог, директор гимназий.
 Давиденков, Николай Николаевич (1879—1962) — советский учёный в области механики, академик АН УССР.
 Давиденков, Сергей Николаевич (1880—1961) — советский невропатолог, академик АМН СССР.

 Давиденкова, Евгения Фёдоровна (1902—1996) — советский невропатолог, генетик, член-корреспондент АМН СССР (1963).

См. также 
 Давиденко
 Давыденко
 Давыденков